Золотая пыль — фильм по мотивам романа «Мэр Кэстербриджа» Томаса Харди
 Аукуба японская